Thor  kan avse:

 Thor – ett mansnamn, se Tor (namn)
 Thor (efternamn) – ett svenskt efternamn
 Thor (seriefigur) – en seriefigur från serieföretaget Marvel
 Thor (film) – en amerikansk superhjälte-film från 2011
 Thor (djur) – ett släkte av kräftdjur
 IF Thor – en idrottsförening i Uppsala
 Thor 1 – en norsk satellit
 S/S Thor – en svensk ångslup med hemmahamn i Växjö
 HMS Thor – flera fartyg i svenska flottan

Se även
 HMS Thor – flera fartyg
 Thor (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Tor (olika betydelser)